

Апрелково — селище, Нерчинський район, Забайкальський край
 Апрелково — село, Шилкинський район, Забайкальський край